Het seizoen 1996/97 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 8 september 1996, de laatste speelronde was op 18 mei 1997. De zondag Hoofdklasse A is sinds dit seizoen een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. Door herstructurering binnen het amateurvoetbal zijn sinds het seizoen 1996/97 de regio's voor de Hoofdklasse opnieuw verdeeld. Deze regio's zijn eveneens gelijk aan de nieuw opgerichte zaterdag Hoofdklassen.
Hoofdklasse A zal evenals als in de voorgaande seizoenen de regio's Noord en Zuid-Holland en Utrecht bevatten.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1996/97